Ana Johnsson (née en 1977), chanteuse suédoise
Andreas Johnsson (1994), joueur de hockey sur glace suédois
Bertil Johnsson (1915-2010), athlète suédois
Christofer Johnsson (né en 1972), compositeur suédois
Georg Johnsson (1902-1960), coureur cycliste suédois
Gustaf Johnsson (1890-1959), gymnaste artistique suédois
Kim Johnsson (né en 1976), joueur de hockey sur glace suédois
Malin Baryard-Johnsson (née en 1975), cavalière et mannequin suédoise
Rolf Johnsson (1889-1931), gymnaste artistique suédois